Fantazijska dela Johna Ronalda Tolkiena je v slovenščino prevajalo več prevajalcev. Kot prvi ga je prevajal Dušan Ogrizek, ki je leta 1986 izdal 1. prevod Hobita (Mladinska knjiga v Ljubljani, prva izdaja 1986 in ponatis 2000, 2002 in 2003; prevedeno po angleški izdaji Allena & Unwina iz leta 1978). Prevod Gospodarja prstanov je izšel leta 1995 v soavtorstvu Polone Mertelj, Primoža Pečovnika in Zorana Obradoviča (založba Gnosis - Quatro, 1995). Vnovični prevod je izdal Branko Gradišnik v letih 2002 in 2003. Prenovljen prevod Hobita je izšel v letu 2021, avtor je Dušan Ogrizek.

Seznam in primerjava prevodov nekaterih imen v Tolkienovih delih: 

J. R. R. Tolkien je napisal seznam imen pod naslovom Vodnik po imenih v Gospodarju prstanov (Guide to the Names in The Lord of the Rings).

Glej tudi: 

 Guide to the Names in The Lord of the Rings
 Branko Gradišnik: Gospodar prstanov od A do Ž : imenopis in podatkovnik oseb, krajev, predmetov in pojmov iz Srednjega sveta in okolice
 Jernej Gal: Primerjalna analiza geografskih imen v slovenskih prevodih romana Gospodar prstanov avtorja J. R. R. Tolkiena
 Wikipedia: Translations of The Lord of the Rings
 The Lord of the Rings Minecraft Mod Wiki: Pronunciation Guide
 A Sindarin and Noldorin dictionary

Tolkienova mitologija
Prevodi